Adyar (Karnataka), plaats in het district Dakshina Kannada van de Indiase staat Karnataka
 Adyar (Chennai), wijk/plaats in de stad Chennai in de Indiase staat Tamil Nadu
 Adyar (rivier), rivier in de Indiase staat Tamil Nadu
 Adyar (Theosofische Vereniging), vereniging genoemd naar de vestigingsplaats